Ноя́брьская у́лица — название улиц в населённых пунктах различных государств.

Россия 

 Ноябрьская улица — улица в Апрелевке Московской области
 Ноябрьская улица — улица в Берёзовском Свердловской области
 Ноябрьская улица — улица в Брянске
 Ноябрьская улица — улица во Владимире
 Ноябрьская улица — улица в Грозном
 Ноябрьская улица — улица в Кемерове
 Ноябрьская улица — улица в посёлке городского типа Кокошкино Наро-Фоминского района Московской области
 Ноябрьская улица — улица в Наро-Фоминске Московской области
 Ноябрьская улица — улица в Омске
 Ноябрьская улица — улица в Оренбурге
 Ноябрьская улица — улица на хуторе Островского Аксайского района Ростовской области
 Ноябрьская улица — улица в Прокопьевске Кемеровской области
 В Ростове-на-Дону:
 Ноябрьская улица
 2-я Ноябрьская улица
 3-я Ноябрьская улица
 4-я Ноябрьская улица
 Ноябрьская улица — улица в Сочи Краснодарского края
 Ноябрьская улица — улица в Улан-Удэ

Украина 

 Ноябрьская улица — улица в Бердянске Запорожской области
 Ноябрьская улица — улица в Горловке Донецкой области
 Ноябрьская улица — улица в Днепре
 Ноябрьская улица — улица в Донецке
 Ноябрьская улица — улица в Керчи автономной республики Крым
 Ноябрьская улица — улица в Николаеве
 Ноябрьская улица — улица в Севастополе

См. также 

 Ноябрьский переулок